В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)

 Розмарі Казалс (2-ге коло)
 Сью Баркер (1-ше коло)
 Діанне Фромгольтц (фінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978